Horcón es una horca grande que usan los labradores. En América también es un madero vertical que, a modo de columna, sostiene vigas o aleros del tejado.

Localidad
 Horcón, localidad de la Región de Valparaíso, Chile;
 Ciénega de Horcones, localidad del municipio de Bacerac, en el estado de Sonora (México).